Darwin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Darwin Township (Illinois)
 Darwin Township (Minnesota)